Палос Алтос има више значења:

 Палос Алтос, Лоте 8 (Комонду), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Палос Алтос (Парас), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Палос Алтос (Сан Хуан де Гвадалупе), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Палос Алтос (Сан Луис де ла Паз), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Палос Алтос (Арселија), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Палос Алтос (Коавајутла де Хосе Марија Изазага), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Палос Алтос (Сан Мигел Тотолапан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Палос Алтос, Палос Алтос Дос (Сан Мигел Тотолапан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Палос Алтос (Запотлан ел Гранде), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Палос Алтос (Истлавакан дел Рио), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Палос Алтос (Текалитлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Палос Алтос (Тепатитлан де Морелос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Палос Алтос (Аматепек), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Палос Алтос (Сојаникилпан де Хуарез), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Палос Алтос (Тлатлаја), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Палос Алтос (Агилиља), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Палос Алтос (Чиникуила), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Палос Алтос (Епитасио Уерта), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Палос Алтос (Хикилпан), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Палос Алтос (Мадеро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Палос Алтос (Монтеморелос), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Палос Алтос (Амеалко де Бонфил), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Палос Алтос (Гвадалказар), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Палос Алтос, Хардин де Палос Алтос (Антигво Морелос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Палос Алтос (Гвемез), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Палос Алтос (Платон Санчез), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Палос Алтос (Закуалпан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Палос Алтос (Фресниљо), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Палос Алтос (Монте Ескобедо), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику